Керничний Геннадій Русланович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Керничний Данило — український селянин, посол Галицького сейму 2-го скликання в 1867—1869 роках.
 Керничний Максим Сергійович (1978—2017) — прапорщик Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Керничний — гора в Чивчинських горах (частина Мармароського масиву).
 Керничний заказник — ботанічний заказник загальнодержавного значення у межах Тячівського району Закарпатської області.
 Керничний Великий — струмок у Верховинському районі Івано-Франківської області.

Примітки